Narciarski bieg indywidualny kobiet na 10 kilometrów techniką klasyczną został przeprowadzony 16 lutego i był trzecią żeńską konkurencją podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 roku. Zawody odbywały się na trasach w Pragelato, a przystąpiło do nich 72 zawodniczek z 29 państw. Poszczególne zawodniczki startowały pojedynczo w odstępach co 30 sekund, a triumfatorką zostawała ta, która pokona trasę w najkrótszym czasie. Tytuł zwyciężczyni przypadł 28-letniej Estonce Kristinie Šmigun.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006